Buffalo Bill (William Henry Cody) est une figure mythique de la Conquête de l'Ouest ;
 Buffalo Bill est une série télévisée américaine des années 1980 ;
 Buffalo Bill est un film de William A. Wellman (1944) ;
 Buffalo Bill est une revue de l'éditeur Jeunesse et Vacances ;
 Buffalo Bill's est un grand hôtel-casino du Nevada.
 Buffalo Bill est une série de bande dessinée de western française créée par le René Giffey.

Voir aussi 
 Les Bills de Buffalo (Buffalo Bills en anglais) sont une franchise de football américain, basée à Buffalo dans l'État de New York ;
 Buffalo Bill, le héros du Far-West, film de 1965 ;
 Buffalo Bill, le héros du Far-West, périodique de 1907.